La maison de Châteaudun et du Perche est un lignage médiéval qui posséda notamment la vicomté de Châteaudun et le comté du Perche.

Origine 
La maison de Châteaudun et du Perche est issue de Gauzfred  (ou Geoffroy ), que le comte Thibaut  de Blois fit vicomte de Châteaudun en 956. Les recherches récentes font de celui-ci un descendant en ligne agnatique de la famille franque des Rorgonides.

Branches 

La maison de Châteaudun et du Perche produisit deux lignées qui formèrent à leur tour plusieurs branches distinctes.

De Fulcois du Perche, second fils probable de Gauzfred , sont issues :
 la lignée de Châteaudun et du Perche, subdivisée en 3 branches :
 la branche des comtes du Perche, éteinte en 1217 avec Thomas du Perche ;
 la branche des vicomtes de Châteaudun, éteinte en 1249 avec Geoffroy VI de Châteaudun ;
 la branche des seigneurs de Montfort-le-Rotrou, éteinte vers 1270 avec Rotrou V de Montfort ;
 la lignée des comtes d'Anjou qui acquit cette terre par le mariage du petit-fils de Fulcois, Geoffroy II du Gâtinais, avec Ermengarde d'Anjou, héritière des Ingelgériens. Leur arrière-petit-fils en ligne agnatique sera Geoffroy V d'Anjou. Les Plantagenêts sont ainsi issus de la maison de Châteaudun et du Perche.

Généalogie 

 : les traits en pointillés représentent des liens de parenté hypothétiques.

Sources et bibliographie 
 
 Foundation for Medieval Genealogy :
 Comtes du Perche, comtes de Mortagne
 Vicomtes de Châteaudun

Voir aussi

Articles connexes 
 Nogent-le-Rotrou

Liens externes 
 France Balade :
 les comtes du Perche
 les vicomtes de Châteaudun

Famille noble française
Famille noble d'Orléanais
Grande famille du Moyen Âge
 
Chateaudun Perche